Кубок мира по хоккею с мячом среди женских команд  2016 — турнир по хоккею с мячом, который прошёл 28—30 октября 2016 года, в шведском городе .

Участники турнира 
В турнире приняли участие 11 команд: 8 из Швеции и по одной из России, США и Норвегии. Команды были разбиты на две группы.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Полуфиналы

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок мира по хоккею с мячом
2016 год в хоккее с мячом